Statt (althochdt.: stat = Standort, Stelle) steht für:
  
 Kurzform des Wortes anstatt
 Kurzform der Insel Stadlandet in der Kommune Selje, Norwegen, siehe Stad
 Statt Partei, deutsche Klein-Partei
 veraltete Form von Stätte, wie in der rechtlichen Wendung an Eides statt
 veraltete Form von Stadt
 Statt (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern

einen Nachnamen:
 Anne Statt (* um 1955), dänische Badmintonspielerin englischer Herkunft
 Raphael Statt (* 1958), deutscher Mönch und Bildhauer

siehe auch:
 Stadt (Begriffsklärung)
 Stat
 Staat (Begriffsklärung)

Abkürzung